Marko Miljanov Popović (1833-1901) – czarnogórski generał
 Marko Popović (ur. 1982) – serbski piłkarz
 Marko Popović (ur. 1982) – chorwacki koszykarz
 Marko Popović (ur. 1984) – bośniacki koszykarz
 Marko Popović (ur. 1985) – czarnogórski koszykarz
 Marko Popović (ur. 1994) – serbski siatkarz
 Marko Popović – reżyser filmów o tematyce LGBT

Zobacz też